Netelia  — род наездников из семейства Ichneumonidae (подсемейство Tryphoninae).

Распространение 
Распространены всесветно, наибольшее количество видов обитает в южной Голарктике, Австралии. В Палеарктике известно около 90 видов.

Описание 
Наездники средних размеров или крупные, в длину достигают 10—20 мм. Тело стройное, с сильно сдавленным с боков изогнутым брюшком. Основная окраска, как правило, красно-жёлтая, иногда с белым или тёмным рисунком на голове или груди.

Экология 
Представители рода — эктопаразиты чешуекрылых, преимущественно из семейств Geometridae, Notodontidae, Noctuidae, Sphingidae.

Список видов 

Некоторые виды рода:

Литература 
  ISBN 5-02-025869-5

Примечания 

Tryphoninae
Роды перепончатокрылых